тетя мотя умерла 2008 года

Список
 1 марта — Мари-Аделаида (82) — принцесса Люксембурга.
 2 марта — Анри Труайя (95) — французский писатель.
 2 марта — Михайлова, Савея Мухаметдиновна (64) — российский историк и организатор науки, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, профессор Казанского университета.
 3 марта — Садовый, Николай Александрович (92) — советский и российский журналист, старейший журналист Санкт-Петербурга.
 4 марта — Налепа, Тадеуш (63) — польский рок-музыкант.
 5 марта — Першин, Василий (56) — российский хоккеист.
 6 марта — Сорокин, Вадим Анатольевич (47) — российский артист группы «Экс-ББ».
 6 марта — Жан Бодрийяр (77) — французский философ-постмодернист, социолог.
 7 марта — Делей, Пол — американский блюзовый музыкант.
 7 марта — Курдиян, Карен Григорьевич (68) — известный армянский звукорежиссёр и член союза кинематографистов Армении.
 8 марта — Эрнандес, Крус (128) — сальвадорская долгожительница.
 8 марта — Коган, Александр Семёнович (73) — российский учёный, хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 9 марта — Студенецкий, Владимир (49) — эстонский фотограф, активист-антифашист, лидер организации Ночной Дозор.
 10 марта — Джени, Ричард (49) — американский актёр; самоубийство.
 11 марта — Хаттон, Бетти (86) — американская актриса.
 12 марта — Блэк, Лидия (81) — американский антрополог.
 13 марта — Крикун, Василий Гаврилович (88) — герой ВОВ, обладатель звания Герой Советского Союза.
 13 марта — Тренин, Григорий (28) — музыкант (саксофон, кларнет), выпускник Уральской государственной консерватории.
 14 марта — Судзуки, Хиромицу (60) — японский артист.
 14 марта — Хаммади, Саадун (76) — премьер-министр Ирака в марте-сентябре 1991.
 15 марта — Макаренко (Гершкович), Михаил Янович (75) — диссидент; убийство.
 15 марта — Талайрах, Жан (96) — французский нейрохирург, создатель стереотаксической системы координат и базирующегося на ней атласа большого мозга, используемого в стереотаксической нейрохирургии и томографической визуализации мозга.
 15 марта — Осечкин, Сергей Викторович (GANG) (23) — бывший гитарист альт/нью-метал-группы AMATORY; рак печени.
 16 марта — Белл, Элизабет Гэллоуэй (95) — австралийская буддистка и президент буддийского общества Виктории.
 16 марта — Мемедемин, Яшар — крымскотатарский поэт, живший в Румынии.
 16 марта — Голицын, Илларион Владимирович (78) — Заслуженный художник РСФСР, график, действительный член Российской академии художеств. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.
 16 марта — Платэ, Николай Альфредович (72) — советский и российский учёный, химик, специалист по полимерам.
 16 марта — Моторин, Владимир Борисович (53) — педагог, ученый, доктор социологических наук, профессор, действительный член Российской Академии социальных наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, полковник внутренней службы.
 17 марта — Бэкус, Джон (82) — программист-разработчик языка Fortran.
 18 марта — Товстолужский, Сергей — украинский музыкант и продюсер, участник группы Океан Эльзы.
 19 марта — Любченко, Геннадий — российский хоккеист.
 19 марта — Хейгуд, Амелия — американский продюсер звукозаписи, основательница независимого звукозаписывающего лейбла Delos Records.
 20 марта — Таха Ясин Рамадан (69) — вице-президент Ирака в 1991—2003 гг.; казнён.
 20 марта — Баэс, Альберт — американский физик, отец фолк-певиц Джоан Баез и Мими Фариньи.
 22 марта — Ратмир Шишков (18) — российский рэпер; автокатастрофа.
 22 марта — Базми, Низар — пакистанский композитор.
 22 марта — Александр Аксёнов (Рикошет) (42) — российский рок-певец — лидер группы Объект Насмешек.
 23 марта — Пол Джозеф Коэн — американский математик, профессор Стэнфордского университета.
 24 марта — Геннадий Бортников (67) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РФ.
 24 марта — Юрий Зубрицкий (83) — советский и российский учёный-латиноамериканист.
 25 марта — Маргарян, Андраник Наапетович (55) — премьер-министр Армении в 2000—2007 гг.
 25 марта — Тамара Носова (79) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
 26 марта — Михаил Александрович Ульянов (79) — российский советский актёр, Народный артист СССР.
 26 марта — Колесников, Михаил Петрович (67) — генерал армии, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — 1-й заместитель министра обороны РФ в 1992—1996, и. о. министра обороны РФ в июне-июле 1996, председатель Государственной технической комиссии при Президенте РФ в 1998—1999.
 27 марта — Лотербур, Пол (77) — американский химик, пионер ядерно-магнитного резонанса, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2003 год.
 29 марта — Скворцов, Анатолий Дмитриевич (89) — советский игрок в хоккей с мячом и с шайбой, тренер. Заслуженный тренер РСФСР. 
 29 марта — Накаяма, Тосиво (75) — экс-президент Микронезии.
 31 марта — Вацлавик, Пауль (85) — американский психотерапевт и психолог.
 31 марта — Салманов, Фарман Курбан оглы (Курбанович) (75) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда, Заслуженный геолог РФ.

Примечания 

Списки умерших по месяцам
Март
Март 2007 года